Malleville est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
Malleville est un nom de famille français notamment porté par :

 Claude Malleville (1597–1647), poète français ;
 Jacques Malleville (1929–1987), homme politique français ;
 René Malleville (1947-2021), militant politique, syndicaliste, patron de bar, responsable de club de supporters et chroniqueur de l'OM.

Toponymes 

 Malleville-les-Grès, commune française située dans le département de la Seine-Maritime en Normandie ;
 Malleville-sur-le-Bec, commune française située dans le département de l'Eure, en Normandie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France